Carrere puede referirse a:

Personalidades 
Emilio Carrere, poeta modernista español.
Emmanuel Carrère, escritor y guionista francés.
Tia Carrere, actriz, modelo y cantante estadounidense.

Poblaciones 
Carrère, comuna francesa.